Hoyle ist der Familienname folgender Personen: 

 Arthur Hoyle (1929–2020), US-amerikanischer Jazz- und Studiomusiker
 Bert Hoyle (1920–2003), englischer Fußballspieler
 Colin Hoyle (* 1972), englischer Fußballspieler
 Doug Hoyle, Baron Hoyle (* 1930), britischer Politiker
 Edmond Hoyle (auch Edmund Hoyle; 1672–1769), britischer Spieleexperte 
 Fred Hoyle (1915–2001), britischer Astronom und Mathematiker
 George Hoyle (1896–1977), englischer Fußballspieler
 Jacob Hoyle (* 1994), US-amerikanischer Fechter
 Julie Hoyle (* 1938), britische Schwimmerin
 Katie Hoyle (* 1988), neuseeländische Fußballspielerin
 Lindsay Hoyle (* 1957), britischer Politiker und Abgeordneter
 Rafael Larco Hoyle (1901–1966), peruanischer Archäologe
 Thomas Hoyle (fl. 1898/99), englischer Fußballspieler
 Val Hoyle (* 1964), US-amerikanische Politikerin
 Vic Hoyle (1912–1969), englischer Fußballspieler
 William Evans Hoyle (1855–1926), britischer Zoologe

Siehe auch:
 (8077) Hoyle, Asteroid